Ростовський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XVIII— першій чверті XX століття:
 Ростовський повіт — до 1802 Новоросійської губернії , потім Катеринославської губернії;
 Ростовський повіт — Ярославської губернії.